Фёдор Курицын: Курицын, Фёдор Васильевич (? — около 1504) — древнерусский юрист (дьяк) и писатель эпохи Ивана III, автор «Сказания о Дракуле»
 Курицын, Фёдор Егорович (1853—1906) — народоволец (изменник), ветеринарный врач МВД РИ, статский советник